Gli spareggi per l'accesso al Gruppo Mondiale (World Group Play-offs in inglese) sono i principali spareggi nella Coppa Davis 2016. Gli otto vincitori vengono ammessi al Gruppo Mondiale 2017, i perdenti sono costretti a partecipare alle fasi zonali.

Squadre partecipanti 

Dal Gruppo Mondiale
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal Gruppo Zonale I

Uzbekistan vs. Svizzera

Belgio vs. Brasile

Australia vs. Slovacchia

Canada vs. Cile

Russia vs. Kazakistan

India vs. Spagna

Germania vs. Polonia

Giappone vs. Ucraina

Voci correlate
Coppa Davis 2016
Coppa Davis 2016 Gruppo Mondiale

Collegamenti esterni
 

Spareggi